Höffgen ist der Familienname folgender Personen:

Alexandra Höffgen (* 1993), deutsche Ruderin
Marga Höffgen (1921–1995), deutsche Opernsängerin
 Wilhelm Caspar Joseph Höffgen (1773–1849), deutscher Orgelbauer

Höffgen bezeichnet:

 Höffgen (Bergisch Gladbach), Ortschaft im Stadtteil Refrath von Bergisch Gladbach

Siehe auch
 Höfgen
 Höfken